Jarmark (z německé složeniny Jahrmarkt, kde Jahr=rok a markt=trh) je původním významem výroční trh, nyní používáno pro jakékoliv trhy.

jiné významy
 Jarmark (skupina) – česká hudební skupina
 Pražský jarmark – pražský festival
 Jarmark (systém) – název informačního systému
 Soročinský jarmark (opera) – opera Modesta Petroviče Mosurgského
 Jarmark marnosti – román anglického spisovatele Williama Makepeace Thackeraye
 Jarmark marnosti (film) – film z roku 2004